Вајт Лејк има више значења:
 Вајт Лејк (Јужна Дакота)
 Вајт Лејк (Висконсин)
 Вајт Лејк (Северна Каролина)